Magirus (latinisiert von ) ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Magirus (1861–1945), deutscher Generalleutnant
 David Magirus (1566–1635), Professor in Tübingen, Sohn von Johannes Magirus Senior
 Jakob Magirus (1562/1564–1624), Kirchenlieddichter, Abt in Lorch, Sohn von Johannes Magirus Senior

 Tobias Magirus (1586–1652), deutscher Philosoph
 Conrad Dietrich Magirus (1824–1895), Pionier des modernen Feuerlöschwesens und Gründer des Feuerwehrfahrzeugherstellers Magirus
 Heinrich Magirus (1853–1916), Sohn und Unternehmensnachfolger von Conrad Dietrich Magirus
 Otto Magirus (1858–1939), Sohn und Unternehmensnachfolger von Conrad Dietrich Magirus
 Hermann Magirus (1863–1928), Sohn und Unternehmensnachfolger von Conrad Dietrich Magirus

Magirus bezeichnet folgende Nutzfahrzeughersteller, die auf Conrad Dietrich Magirus zurückgehen:
 Magirus, bis 1940
 Magirus-Deutz, 1949 bis 1983
 Iveco Magirus, seit 1983
 Magirus GmbH, seit 2013

Magirus ist auch der Name eines europäischen Software-Herstellers:
 Magirus (Software)

Siehe auch:
 Magirius